Orizont se poate referi la unul dintre următoarele 

 Orizont, linia imaginară care reprezintă intersecția aparentă a suprafeței Pământului cu bolta cerească (pentru un observator situat într-un anumit punct)
 Orizont ceresc, cercul de intersecție a sferei cerești cu un plan perpendicular pe verticala locului de observație
 Orizontul evenimentului, termen utilizat în ecuația lui Einstein
 Orizont (revistă avangardistă), revistă literară românească de avangardă care a apărut la București între 1944-1947
 Orizont (revistă), revistă literară care apare la Timișoara din 1964
 Orizont Carpatin, săptămânal de limba germană, apărut la Brașov în 1968 
 Orizont de cunoștințe, se referă la cultura generală a unei persoane, care poate fi larg sau limitat

Alte exemple de utilizare a termenului 

 Orizontal este poziția orizontală sau paralelă cu pământul măsurat cu o Nivelă cu apă fiind opus poziției verticale
 Stratele orizontale din categoria roci sedimentare, studiate de stratigrafie și geologie
 Orizont sau nivelul'' unor galerii din minerit

Împrumuturi lingvistice din greacă
Sisteme de coordonate